Eotetrapodiformes é um clado de peixes Sarcopterygii incluindo tetrápodes (vertebrados de quatro membros) e seus ancestrais imediatos, dois grupos de tetrápodes-tronco chamados Tristichopteridae e Elpistostegalia. Eotetrapodiformes é parte do clado maior Tetrapodomorpha, mas exclui os Tetrapodomorpha mais básicos, como os Megalichthyiformes.

Cladograma de Swartz, 2012: